Joseph Hellmesberger ist der Name folgender Personen:

* Joseph Hellmesberger senior (1828–1893), österreichischer Violinist, Dirigent und Komponist
 Joseph Hellmesberger junior (1855–1907), österreichischer Dirigent und Komponist